Noctes steht für:

 Noctes Atticae, um 170 u. Z. entstandene Anekdoten- und Zitatsammlung von Aulus Gellius
 Noctes, Notizheft Georg Christoph Lichtenbergs, siehe Sudelbücher